Riu Sió, riu de la depressió central afluent per l'esquerre del Segre que drena la Ribera del Sió 
 Mont Sió, fortalesa o turó als afores de la ciutat antiga de Jerusalem 
 Enric Sió i Guardiola (Badalona, 1942 – Barcelona, 1998), dibuixant, il·lustrador, fotògraf i publicista 
 Sió (Bíblia): Fortalesa jebusea conquerida pel rei David
 Riu Sió (Danubi), afluent del Danubi